Константин Воронцов: Воронцов, Константин Вячеславович (род. 1971) — российский математик, профессор РАН.
 Воронцов, Константин Дмитриевич (1894—1918) — военный лётчик, кавалер Георгиевского оружия.